Яголуд — деревня в Вавожском районе Удмуртии, входит в состав муниципального образования Гурезь-Пудгинское сельское поселение.

География 
Располагается на реке Яголудка в 12 км юго-восточнее Вавожа.

Общие сведения 
В огороде одного из жителей, при проведении хозяйственных работ, была обнаружена бедренная кость животного весом 12 кг. Находка, как оказалось, принадлежала мамонтёнку, которому было около 15 лет. Возраст самой находки датируется 12-ю тысячами лет.

Около деревни обитают лисы, которые безбоязненно входят в деревню, представляя серьезную опасность для населения.

В деревне функционируют Клуб и ФАП.

Население 
 2008 год — 193 человека
 2010 год — 181 человек

Примечания 

Населённые пункты Вавожского района